Gé Koning (geboren op 5 december 1913) was een Nederlands judoka en leraar judo en jiujitsu. Hij heeft voor zijn vele contributies aan de judo wereld de 9e dan judo ontvangen.

Loopbaan 
In 1936 kwam Gé Koning Sr in aanraking met Jiujustu, de heer K.T. Yo was de eerste leraar die in Amsterdam lessen gaf in de zogenaamde “Vechtkunscht der Japaneeschen”.

De Heer Yo was echter snel weer verdwenen en zijn lessen werden overgenomen door een Nederlandse leraar de Heer Boretius. Deze leraar was erg streng en strikt, maar in 1938 behaalde Gé Koning bij hem het diploma “leermeester Jiujitsu”.

Vlak voor in Nederland de oorlog begon huurde Gé Koning van een weduwe voor wie hij huurgeld ophaalde een zaaltje aan de Sint Jacobssteeg in Amsterdam, de eerste locatie van de "Sportschool Gé Koning" waar toen der tijd les gegeven werd in boksen, Jiujutsu en physical culture (een voorloper van het hedenhaagse bodybuilding of fitness).

Na de oorlog gingen Gé Koning, Chris de Korte en enkele collega’s op zoek naar méér. In Frankrijk en Engeland waren enkele Japanse leraren die door Jigoro Kano (de grondlegger van het Judo) waren gestuurd om het Judo te populariseren.

Zij kregen daar les van onder andere Mikinosuke Kawaishi (Frankrijk) en Gunji Koizumi (Groot-Brittannië). Eind jaren veertig en begin jaren vijftig staat judo in Europa flink in de belangstelling, samen met andere leraren zoals Jaap Nauwelaerts de Agé richt Gé Koning de Nederlandse Judo Bond op en richten ze een opleiding op voor judo en Jiujutsu leraren.

De toenmalige leraar van Gé Koning, de heer Haku Michigami die in Bordeaux woonde en af en toe naar Nederland overkwam, bracht het Nederlandse judo op een hoger niveau. Daaruit ontstonden vele kampioenen waarvan Anton Geesink en Hein Essink de meest bekende zijn. Inmiddels was de Sportschool van Gé Koning in 1952 verhuisd naar haar huidige locatie onder het “Zuiderbad” in Amsterdam.

Naarmate de Nederlandse Judoka’s eind jaren vijftig en begin jaren zestig steeds meer resultaten behalen wordt judo een steeds populairdere sport die zowel door jeugd als door volwassenen beoefend wordt. Vooral nadat Anton Geesink eerst in Parijs de grote Japanse en Franse Judo kampioenen versloeg. Maar toen Anton Geesink in 1964 op de Olympische Spelen in Tokio in de Nippon Budokan de Gouden medaille in de open Categorie won, was judo niet meer te stoppen.

Judo is een populaire sport in Nederland voor zowel reguliere als wedstrijd judoka's, mede door de contributies  van alle leraren zoals Gé Koning.

Trivia 
 Koning was van 1941 tot en met 1961 Nederlands bondscoach judo en was dus ook trainer van Anton Geesink.
 Gé Koning junior, de zoon van Gé Koning, geeft nu les bij Sportschool Gé Koning.